Анатолий Евгеньевич Скорякин — советский и российский актёр театра и кино.

Биография 
Родился 26 января 1949 года в Челябинске.

Учился в Саратовском театральном училище имени И. А. Слонова (1967—1969, мастерская Н. Д. Шляпниковой и Ю. М. Сагьянца).

Окончил Свердловский театральный институт (1972, мастерская В. К. Козлова).

С 1972 — актёр Челябинского драматического театра имени С. Цвиллинга, с 1976 — Московского драматического театра имени Вл. Маяковского.

После 1980 — актёр ряда театров Москвы. С 1989 — организатор и художественный руководитель Международного центра Михаила Чехова.

В кино с 1977 года.

Творчество

Роли в театре

Фильмография 
 1977 — Если ты уйдёшь
 1978 — Кузнечик
 1979 — Шкура белого медведя — Юрка
 1979 — Тот самый Мюнхгаузен — тюремщик
 1979 — Особо опасные…
 1979 — Вкус хлеба
 1980 — Рассказ неизвестного человека — лакей
 1980 — Дачная поездка сержанта Цыбули — эпизодическая роль
 1981 — Честный, умный, неженатый…
 1981 — Смотри в оба! — Колбасюк
 1981 — Синдикат-2 — Григорий Сергеевич Сыроежкин
 1981 — Родник
 1982 — Покровские ворота — в титрах не указан!
 1982 — Вокзал для двоих — комендант
 1983 — Ты мой восторг, мое мученье...
 1983 — Нежданно-негаданно — Батурин
 1983 — К своим!..
 1983 — Букет фиалок — Петухов
 1983 — День командира дивизии — Петька Фоминых
 1984 — Шутки в сторону
 1984 — Приходи свободным — казак
 1984 — Песочные часы
 1984 — Мёртвые души
 1984 — Господин Великий Новгород — партизан в кубанке
 1985 — Не ходите, девки, замуж
 1986 — Постарайся остаться живым — Борисов
 1987 — Сильнее всех иных велений — эпизодическая роль
 1988 — Утреннее шоссе
 1988 — Не забудь оглянуться
 1990 — Наутилус
 1991 — Очаровательные пришельцы
 1992 — Сны о России
 1997 — Новогодняя история
 1998 — Сибирский цирюльник
 2001 — Марш Турецкого
 2002 — Азазель
 2004 — Прощальное эхо
 2004 — Чудеса в Решетове — ''директор школы
 2004 — Красная площадь
 2005 — Полный вперёд!
 2006 — Великие династии
 2006 — Сделка

Ссылки 
 

Выпускники Саратовской театральной школы
Выпускники Екатеринбургского театрального института